Lalmonirhat Airport (engelska: Lalmonirhat STOLport) är en flygplats i Bangladesh. Den ligger i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Dhaka. Lalmonirhat Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Lalmonirhat Airport är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Lalmonirhat Airport. Närmaste större samhälle är Lalmanirhat,  km norr om Lalmonirhat Airport. 

Trakten runt Lalmonirhat Airport består till största delen av jordbruksmark. Runt Lalmonirhat Airport är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Bangladesh